Estación (de) San Bernardo puede referirse a:

Estaciones

Argentina 
 Estación San Bernardo, terminal de ferrocarril en partido de Tapalqué (estado: abandonada).
 Estación San Bernardo, terminal de ferrocarril en la localidad de San Bernardo de Pehuajó.

Chile 
 Estación de San Bernardo, terminal de ferrocarril de la ciudad de San Bernardo (inaugurada en 1857).

Colombia 
 Estación de San Bernardo, parte de la troncal de la Avenida Caracas del sistema TransMilenio.

España 
 Estación de San Bernardo, del Metro de Madrid.
 Estación de San Bernardo, del Metro y Cercanías de Sevilla.
 Estación de San Bernardo, conocida como Estación de Cádiz, Sevilla, funcionando como tal entre 1902 y 1991.
 Estación de San Bernardo, terminal de autobuses en Algeciras.